Красюк Валентина Леонтіївна (* 1954) — відмінник освіти України, викладач української мови та літератури Черкаського державного бізнес-коледжу
 Красюк Дементій Якович (1913—1975) — журналіст, відповідальний редактор газети «Правда Украины». Депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання.
 Красюк Микола Ігорович (1943—2004) — український поет, перекладач, автор есперанто-українського словника надрукованого шрифтом Брайля.
 Красюк Олександр Анатолійович (* 1982) — український боксерський промоутер, голова промоутерської компанії К2 Promotions.
 Красюк Олександр Іванович (* 1954) — український культуролог, письменник, перекладач редактор та ідеолог різноманітних видань.
 Красюк Петро Харитонович (1924—2008) — відомий український письменник, поет-сатирик, байкар.
 Красюк Сергій Олександрович (1961—1994) — український спортсмен, плавець.

Див. також 
 Красюки

Примітки 

Українські прізвища